Acest artciol conține o listă a Regilor a Ierusalimului, care au domnit în perioada anilor 1099 - 1291.

Regii Ierusalimului (1099 - 1291)
 Godefroy, Apărător al Țării Sfinte (1099 - 1100)
 Balduin I (1100 - 1118)
 Balduin al II-lea (1118 - 1131)
 Melisanda (1131 - 1153), cu Fulc (1131 - 1143); cu Balduin al III-lea (1143 - 1153)
 Fulc (1131 - 1143), cu Melisanda (1131 - 1143)
 Balduin al III-lea (1143 - 1162), cu Melisanda (1143 - 1153)
 Amalric I (1162 - 1174)
 Balduin al IV-lea (1174 - 1185), cu Balduin al V-lea (1183 - 1185)
 Balduin al V-lea (1183 - 1186), cu Balduin al IV-lea (1183 - 1185)
 Sibilla (1186 - 1190), cu Guy 
 Guy (1186 - 1190; 1192), cu Sibilla 
 Isabella I (1190; 1192 - 1205), cu Conrad (1190; 1192); cu Henric I (1192 - 1197), cu Amalric al II-lea (1198 - 1205)
 Conrad I (1190; 1192), cu Isabella I
 Henric I (1192 - 1197), cu Isabella I
 Amalric al II-lea (1197 - 1205), cu Isabella I
 Maria (1205 - 1212), cu Ioan I (1210 - 1212)
 Ioan I (1210 - 1212), cu Maria
 Isabella II (1212 - 1228)
 Conrad al II-lea (1228 - 1254)
 Conrad al III-lea (1254 - 1268)
 Hugh (1268 - 1284)
 Ioan al II-lea (1284 - 1285)
 Henric al II-lea (1285 - 1291)

Vezi și
 Cruciadă
 Regatul Ierusalimului
 Stat Cruciat

Legături externe
 Scott, John Beldon (2003) Architecture for the shroud: relic and ritual in Turin, University of Chicago Press
 L'Empire du Levant : Histoire de la Question d'Orient

Regi ai Ierusalimului
Liste de monarhi